А́ррах (, ) — город на востоке Индии, в штате Бихар, административный центр округа Бходжпур.

География 
Город находится на западе Бихара, к западу от реки Сон, на высоте 50 метров над уровнем моря.
Аррах расположен на расстоянии приблизительно 35 километров к западу от Патны, административного центра штата и на расстоянии 800 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от Нью-Дели, столицы страны.

Климат

Демография 
По данным официальной переписи 2011 года численность населения города составляла 261 099 человек, из которых мужчины составляли 53,4 %, женщины — соответственно 46,6 %. Уровень грамотности взрослого населения составлял 72,4 %. Уровень грамотности среди мужчин составлял 77,4 %, среди женщин — 66,7 %. 13,2 % населения составляли дети до 6 лет.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
Основу экономики города составляет сельскохозяйственное производство.
Сообщение Арраха с другими городами Индии осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта.
Ближайший  расположен в городе Патна.

Примечания 

Города Бихара